БНПЗ:
 БНПЗ — Бакинский нефтеперерабатывающий завод (город Баку, Азербайджан).
 БНПЗ — Бухарский нефтеперерабатывающий завод (город Караулбазар, Бухарская область, Узбекистан).